Сыпа́ло — фамилия.

Известные носители:
 Сыпало, Иван Миронович (1922—2002) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Сыпало, Кирилл Иванович (род. 1970) — российский учёный в области аэронавтики, член-корреспондент РАН.